Райлян — молдавская фамилия.

Известные носители:
 Райлян, Александр Максимович (род. 1954) — командир эскадрильи десантно-транспортных вертолётов, подполковник, Герой Советского Союза.
 Райлян, Владимир Фомич (1893—1968) — советский архитектор, инженер и педагог. Профессор Академии Художеств СССР.
 Райлян, Дориан (род. 1993) — молдавский футболист.

См. также 
 Раилио

Примечания